Kashima shintō-ryū ou Kashima shindō-ryū () é um estilo de kenjutsu criado por Tsukahara Bokuden () durante o período Muromachi. É considerado como uma derivação do estilo Katori shintō-ryū.

É um estilo que ainda hoje é praticado pelos sacerdotes xintoístas e seu representante atual é de uma das mais tradicionais linhagens de sacerdotes xintoístas da região de Kashima, em Ibaraki.

Suas técnicas possuem profunda influência xintoísta e supõem combate com armaduras.

Kenjutsu
Koryu